ФК „Екранас“ (на литовски Futbolo Klubas Ekranas, Футболо Клубас Екранас) бивш литовски футболен клуб от град Паневежис.

Основан е през 1964 г.

2015. г. искаше да лицензира Първа лига, но не го прие и клубът обяви фалит.

Успехи 
Шампион на Литва през 1985, 1993 и 2005 г. Носител на купата на Литва през 1985, 1998 и 2000 г. Носител на суперкупата на Литва през 1998 г.

Балтийска купа 
През август 2006 ФК „Екранас“ печели първата балтийска купа в Лиепая, след като побеждава естонския шампион ТВМК Талин с 6 – 4 и завършва наравно с домакина на първенството ФК Металург Лиепая 1 – 1.

Срещи с български отбори 
„Екранас“ се е срещал с български отбори в приятелски срещи.

„Лудогорец“ 
С „Лудогорец“ се е срещал един път в приятелски мач. Мачът се състои на 28 януари 2013 г. в Турция като срещата завършва 1 – 0 за „Лудогорец“ .

Най-силен сезон на отбора е 2011 година, когато става шампион на Литва и печели Купата и Суперкупата. През изминалата година Екранас достига впечатляващия рекорд от 189 победи и само 13 загуби, с отбелязани голове 415 – 78. Тогава побеждава вечния си враг Жалгирис пет пъти с едно реми (по системата на шампионата отборите играят по няколко пъти помежду си). През 2016 изпада във финансови проблеми и не е допеснат до участие в шампионата.

Сезони (2011 – …)

Известни футболисти 
 Мариус Станкевичус
 Едгарас Чеснаускис
 Дейвидас Чеснаускис
 Вайдотас Шлекис
 Едигиюс Маюс
 Алберт Килтавичус
 Дайниус Глевечкас

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт

Екранас
Паневежис